Hornbrunnen ist ein Quellenname:

 Hornbrunnen (Ellenberg), Quelle mit Bachabfluss von rechts zur Ellenberger Rot vom Hornberg bei Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornbrunnen (Oppenau), Quelle des Hornbächles, linker Zufluss des Eichelbachs (zum Lierbach) am Hornkopf beim Steighof, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Hornbach
 Hornbächle